Le nom Catawba peut désigner :
 Catobas, une tribu nord-amérindienne ;
 Catawba (langue), leur langue, appartenant à la famille des langues siouanes ;
 Catawba (rivière), une rivière de l'Est des États-Unis ;
 Catawba, une ville américaine située dans le comté de Catawba dans l'État de Caroline du Nord
 Catawba, un comté de Caroline du Nord, aux États-Unis ;
 Catawba (Ohio) ;
 Catawba (cépage) : le premier cépage américain, issu d'un croisement, ayant connu un succès commercial au milieu du .